

Штефанова — село, громада округу Пезінок, Братиславський край.
 Штефанова — туристичний курорт в Малій Фатрі.
 Штефанова — печера та заповідна територія в Жилінському краї.
 Штефанова — пам'ятка природи в Тренчинському краї.